How Women Love – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
How Women Love – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
How Women Love – film del 1922 diretto da Kenneth S. Webb